Мариза има више значења:

 Мариза
 Мариза (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мариза (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику